Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot, die ihren Titel erfolgreich verteidigen konnte.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2022